Склад збірної Франції на Чемпіонаті Європи 1984 року

Докладніше...Франція
Франція 1984